Словосочетание «сухой пар» может означать:
 Применительно к водяному пару:
 Перегретый пар.
 Пар, очищенный от взвешенных частиц; см. паросушение.
 Иное:
 Нагретый воздух, см. сауна.